Гузар:
 Гузар — город в Узбекистане;
 Гузар — махалля, ремесленный городской квартал в исламских странах.

 Фамилия
 Гузар, Любомир (1933—2017) — верховный архиепископ Киево-Галицкий, кардинал-предстоятель Украинской греко-католической церкви в 2001—2011 годах.

См. также 
 Гусар (значения)